Championnat d'Afrique de basket-ball peut désigner :
 le Championnat d'Afrique masculin de basket-ball ;
 le Championnat d'Afrique féminin de basket-ball.